Шмитс () — латышская фамилия. Известные носители:
 
 Шмитс, Луйс (1907—1985) — латвийский и советский театральный актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Шмитс, Янис (род. 1968) — латвийский государственный и религиозный деятель.